Achatocarpaceae – rodzina roślin okrytonasiennych z rzędu goździkowców. Obejmuje dwa rodzaje. Achatocarpus liczący 5–10 gatunków (w zależności od ujęcia), występuje w Ameryce Środkowej i tropikalnej części Ameryki Południowej. Monotypowy rodzaj Phaulothamnus rośnie w południowej części Ameryki Północnej.

Morfologia 
Niewielkie drzewa i krzewy o ciernistych gałęziach. Liście skrętoległe, ogonkowe, bez przylistków, pojedyncze, całobrzegie. Kwiaty zebrane w niewielkie kwiatostany typu wiecha lub grono. Kwiaty są jednopłciowe (rośliny są dwupienne). Okwiat składa się z jednego okółka liczącego 4 listki u Phaulothamnus i 5 u Achatocarpus. W kwiatach męskich znajduje się 10 do 20 pręcików połączonych u nasady. Kwiaty żeńskie mają górną, jednokomorową zalążnię zbudowaną z dwóch owocolistków, zakończoną dwoma szyjkami. Owocem jest mięsista jagoda.

Systematyka 
Badania molekularne DNA dowodzą, że jest to takson monofiletyczny siostrzany dla szarłatowatych (Amaranthaceae) w obrębie goździkowców (Caryophyllales). Tak też pozycję tego taksonu przedstawia Angiosperm Phylogeny Website. Często jednak rodzaje tu zaliczane klasyfikowane są do rodziny szkarłatkowatych (Phytolaccaceae) ze względu na podobieństwo owoców.

 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany  system APG IV z 2016)

 Podział na rodzaje
 Achatocarpus Triana
 Phaulothamnus A. Gray

Przypisy 

Achatocarpaceae